Tukingasoq bezeichnet:
 Tukingasoq (Berg, Qasigiannguit, östlich), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tukingasoq (Berg, Qasigiannguit, westlich), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Alanngua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Teqqarnat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Aaverfissat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Kangerluarsussuaq, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Kangerluarsussuaq, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Qaqortoq, nördlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Qaqortoq, südlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Naajatalikkut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Qeqertaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tukingasoq (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland